Bianconeri (aus dem Italienischen für bianco = weiß und nero = schwarz) ist der Spitzname für im italienischen Sprachraum beheimatete Sportvereine, deren Sporthemd in den Vereinsfarben Weiß und Schwarz gestaltet ist:

 AC Cesena (italienischer Fußballverein aus der emilianischen Stadt Cesena)
 AC Siena (italienischer Fußballverein aus der toskanischen Stadt Siena)
 Ascoli Calcio (italienischer Fußballverein aus der in der Region Marken gelegenen Stadt Ascoli Piceno)
 FC Lugano (Schweizer Fußballverein aus der Stadt Lugano des Kantons Tessin)
 HC Lugano (Schweizer Eishockeyverein aus der Stadt Lugano des Kantons Tessin)
 Juventus Turin (italienischer Fußballverein aus der piemontesischen Hauptstadt Turin)
 Udinese Calcio (italienischer Fußballverein aus der friulischen Stadt Udine)

Sport (Italien)